Die Saison 2007/08 sah einen Dreikampf an der Spitze. Am Ende konnte der SK Rockaden Stockholm sich vor dem Titelverteidiger Sollentuna SK und dem Lunds ASK durchsetzen.

Im Vorjahr waren der SK Kamraterna, Upsala Allmänna Schacksällskap und Solna Schacksällskap aufgestiegen. Alle drei Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen Åstorps Schacksällskap und der Wasa SK. Aufgrund der Einführung der eingleisigen Superettan als zweithöchster Spielklasse stiegen seit dieser Saison nur noch zwei Mannschaften aus der Elitserien ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2007/08.

Spieltermine 
Die Wettkämpfe fanden statt am 19., 20. und 21. Oktober 2007, 17. und 18. November 2007, 12. Januar 2008, 2. und 23. Februar 2008 sowie am 7., 8. und 9. März 2008. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Göteborg und in Åstorp gespielt, die letzten drei Runden wurden zentral in Uppsala ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2007
Schachveranstaltung 2008